Ременго́ль, Ременґоль () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Морбіан. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 410 км на захід від Парижа, 95 км на захід від Ренна, 33 км на північ від Ванна.

Історія 

1 січня 2016 року Ременголь, Мустуар-Ременголь i Незен було об'єднано в новий муніципалітет Евеллі.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 390 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 969,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Офіційний сайт 
 Ременголь на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ременголь на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Морбіан

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Морбіан